Miejscowości w USA:
 Alburg – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle
Gminy w USA:
 Alburg (ang. Alburg Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle